NSBM steht für:
 National School of Business Management (auch: NSBM Green University), srilankische Hochschule
 National Socialist Black Metal, Bezeichnung für neonazistische Strömungen innerhalb der Black-Metal-Subkultur
 Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, niederländische Reederei
 No sex before marriage, Motto der Keuschheitsbewegung

Abkürzung